Новосела може да се отнася за:

 Новосела, община в Област Вльора;
 Новосела, село в община Вльора, с етимологичен произход на името от Ново село;
 Новосела, село в община Колония, с етимологичен произход на името от Ново село;
 Новосела, село в Окръг Пърмет, с етимологичен произход на името от Ново село.

 Вижте къщо
 Ново село